Katzenkraut bezeichnet :

 Baldriane
 Echte Katzenminze
 Katzen-Gamander (Katzenkraut, Teucrium marum L.), siehe Teucrium